Friedmann steht für:
 Friedmann (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Friedmann, Ort in Polen, Frydman (Łapsze Niżne)
 Friedmann-Gleichung, kosmologische Gleichung
 Friedmann-Modell, Lösungen der Friedmann-Gleichung
 Friedmann-Lemaître-Robertson-Walker-Metrik, Lösung der einsteinschen Feldgleichungen
 Friedmann-Knoller, österreichischer Autohersteller
 Friedmann-Nunatakker, Nunatakker im Palmerland, Antarktika
 Friedmann Peak, Berg im Australischen Antarktisterritorium
 Friedmann Valley, Tal im Viktorialand, Antarktika
 Alexander-Friedmann-Preis, Auszeichnung für Soziales Engagement

Siehe auch:
 Friedman
 Fridman
 Freedman